In Germania:
Bernried am Starnberger See – un comune del circondario di Weilheim-Schongau in Baviera
Bernried – un comune del circondario di Deggendorf in Baviera